Polska:
 4 Armia (II RP)
 4 Armia Ogólnowojskowa (PRL)

Niemieckie:
 4 Armia (III Rzesza)
 4 Armia Pancerna (III Rzesza)

Rosyjskie:
 4 Armia (RFSRR)
 4 Armia (ZSRR)
 4 Armia Pancerna (ZSRR)
 4 Armia (Imperium Rosyjskie)

Inne:
 4 Armia (Austro-Węgry)